Николай Гринёв:
 Гринёв, Николай Васильевич (1910—1963) — Герой Советского Союза.
 Гринёв, Николай Герасимович (род. 1954) — забойщик шахты «Северная» предприятия «Дзержинскуголь», Герой Украины.
 Гринев, Николай Козьмич — Георгиевский кавалер; полковник; № 5945; 3 декабря 1839.
 Гринёв, Николай Митрофанович (род. 1916) — певец, заслуженный артист Латвийской ССР (1958).
 Гринёв, Николай Николаевич (1947—2017) — генеральный директор Новгородского государственного объединённого музея-заповедника (1991—2010), заслуженный работник культуры РФ.
 Гринёв, Николай Фёдорович (род. 1946) — советский государственный деятель, дипломат.